Tropidonotus maculatus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Tropidonotus maculatus Edeling, 1864, synonyme de Xenochrophis maculatus (Edeling, 1864)
 Tropidonotus maculatus Peters, 1871, synonyme de Hebius petersii (Boulenger, 1893)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Natricidae